Název Josefův Důl je nejednoznačný a může označovat následující místa:

Jméno obce:
 Josefův Důl (okres Jablonec nad Nisou) – obec v okrese Jablonec nad Nisou
 Josefův Důl (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav

Jméno přehrady:
 Josefův Důl (přehrada) – přehrada v Jizerských horách

Viz též:
 Josefodol
 Josipdol

Externí odkazy